La nazionale di pallavolo femminile del Kenya è una squadra africana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo del Kenya ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Kenya.

Rosa 
Segue la rosa delle giocatrici convocate per il campionato mondiale 2022.

Risultati

Giochi olimpici

Campionato mondiale

Campionato africano

World Grand Prix

Coppa del Mondo

Giochi panafricani

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo maschile del Kenya